Cinque unità della Royal Navy hanno portato il nome di HMS Diadem:

 – vascello da 64 cannoni, varato nel 1782e radiato nel 1832.
HMS Diadem (1801) – sloop da 14 cannoni, varato nel 1798, rinominato HMS Falcon nel 1802 e naufragato nel 1820.
 – fregata varata nel 1856 e radiata nel 1875.
 – incrociatore protetto della classe Diadem, varato nel 1896 e radiato nel 1921.
 – incrociatore leggero della classe Dido, varato nel 1942, ceduto al Pakistan nel 1956 e rinominato PNS Babur, e radiato nel 1985.